Хайнце — фамилия. Известные носители:
 Хайнце, Габриэль (Heinze) (род. 1978) — аргентинский футболист, левый защитник.
 Хайнце, Марион (Heintze) (род. 1954) — немецкая шахматистка, международный мастер (1983) среди женщин.
 Хайнце, Ян (Heintze) (род. 1963) — датский футболист, левый защитник.
 Гейнце, Макс (Heinze) (1835—1909) — немецкий философ, историк философии и педагог.